Le Fussball-Club Luzern, traduit et abrégé en FC Lucerne, est un club de football de la ville de Lucerne en Suisse.

Il évolue en Super League.

Histoire 

Le club est fondé en 1901. Il évolue au stade de l'Allmend jusqu'à la démolition de celui-ci en 2009, avant de s'installer à la Swissporarena à partir de 2011.

Bilan sportif

Palmarès

Parcours en championnats

Bilan par saison

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Légende

Joueurs et personnalités du club

Anciens joueurs

Effectif actuel

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Suisse
Club sportif dans le canton de Lucerne
Club de football fondé en 1901
Sport à Lucerne